Туркана может означать:
 озеро Туркана — озеро на границе Кении и Эфиопии;
 округ Туркана — муниципальный округ в провинции Рифт-Валли, Кения;
 язык Туркана — язык из Нило-сахарской макросемьи;
 народ Туркана — народ, проживающий в Кении.